Tawa hallae é uma espécie de dinossauro que viveu durante o Triássico Superior e foi descoberto no Novo México, Estados Unidos. É a única espécie descrita para o gênero Tawa.

Descoberta 

Os fósseis atribuídos ao novo táxon foram descobertos em 2004. O holótipo, catalogado como GR 241, constitui de uma crânio e esqueleto quase completo de um espécime jovem. Fósseis de pelo ou menos outros sete indivíduos foram também escavados no mesmo local. Um desses exemplares, catalogado como GR 242, é quase completo.

Classificação 
O estudo referente ao Tawa, colocou este gênero numa posição mais basal do que Coelophysis, um terópode do Triássico e do Jurássico. Entretanto, o espécime é mais avançado do que os primeiros dinossauros conhecidos, como o Eoraptor, Herrerasaurus, e Staurikosaurus. A análise cladística do Tawa e de outros terópodes primitivos indicam que a superfamília Coelophysoidea, um grupo de dinossauros ancestrais, pode ser um agrupamento artificial, pois o novo gênero combina características clássicas d a Coelophysoidea, com características que parecem ser ancestrais aos Neotheropoda. Acredita-se que este gênero seja o táxon irmão de Neotheropoda, um grupo de dinossauros carnívoros que possuiam apenas três dígitos funcionais em seus pés.

Ligações externas 
 

Coelophysoidea
Dinossauros do Triássico
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2009